

Persone 
Pupo – cantante italiano
Diego Pupo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Leuris Pupo – tiratore cubano
Raoul Pupo – storico e docente universitario italiano

Altro 
Pupo – termine colloquiale per neonato
 Pupo siciliano – marionetta siciliana

Pagine correlate 
 Pupi